El Ídolo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ídolo, Puebla, ort, Petlalcingo, 
 El Ídolo, Guerrero, ort, Coyuca de Catalán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar